Don Wilson – amerykański kick-boxer i aktor filmów akcji
 Don Wilson – amerykański muzyk rockowy związany z grupą The Ventures
 Don Wilson – amerykański aktor i spiker w radiu i telewizji
 Don Wilson – amerykański baseballista występujący na pozycji miotacza w lidze MLB
 Don E. Wilson – amerykański zoolog, specjalista z zakresu biologii ewolucyjnej ssaków

Zobacz też 
 Donald Wilson